Ez a szócikk a Rex Rómában című olasz televíziós sorozat epizódlistáját tünteti fel, ami a Rex felügyelő című sorozat a 13. évadtól.

13. évad (2010)

14. évad (2011)

Televíziós sorozatok epizódlistái